Леурда () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кешею.
 Леурда () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Мотру.